een bepaald deel van een verhaal, gedicht, muziekstuk of film
passage (muziek)
passage (tekst)
Passage (uitgeverij), een uitgeverij in Groningen
Passage (liquidatieproces), een groot proces nav diverse liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. 
passage (paard), een gang van paarden, uitgevoerd tijdens een dressuurproef
passage (bouwkunst), een soort van gang
Passage (band), een doommetalband
Passage (computerspel), een computerspel
Passage (tijdschrift), een tijdschrift voor Europese cultuur en literatuur
Passage (vereniging), christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging in Nederland
een overdekte winkelstraat, zie winkelpassage; in het bijzonder:
Passage (Den Haag) uit 1885
Passage (Roosendaal)
Passage (Rotterdam) (1879-1940)
Passage Schiedam uit 1932
Passage (Zandvoort)
Passage (Almere) 
het Passeren, elkaar kruisen of langs elkaar lopen/rijden van mensen of voertuigen
 de Passage Rijksmuseum uit 1885 door het Rijksmuseumgebouw in Amsterdam
 de Beurspassage uit 1903 tussen Damrak en Nieuwendijk in Amsterdam
Passage (Ulrich Schnauss), muziekalbum van Ulrich Schnauss en Jonas Munk.

Zie ook
Le Passage (doorverwijspagina)
Pass (doorverwijspagina)
Passing (doorverwijspagina)
The Passage (doorverwijspagina)